Szemud (do 1954 gmina Wielki Donimierz) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Wschodnia część gminy znajduje się na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie gdańskim.

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, Karczemki, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo

Siedziba gminy to Szemud.

Według danych z 30 czerwca 2022 gminę zamieszkiwało 20 681 osób.

Gmina jest gminą dwujęzyczną – według danych pochodzących ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku, 26,3% ludności gminy posługuje się językiem kaszubskim.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2002 gmina Szemud ma obszar 176,57 km², w tym:
 użytki rolne: 67%
 użytki leśne: 20%

Gmina stanowi 13,77% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 30 czerwca 2004:

 Piramida wieku mieszkańców gminy Szemud w 2014 roku.

Sołectwa 
Ludność zameldowana w sołectwach gminy. Do 2013 roku wieś Karczemki stanowiła część sołectwa Dobrzewino.

Ochrona przyrody 
 Trójmiejski Park Krajobrazowy

Sąsiednie gminy 
Gdynia, Kartuzy, Linia, Luzino, Przodkowo, Wejherowo, Żukowo

Przypisy